Рошиени има више значења:

 Рошиени (Долж), насеље у округу Долж у Румунији
 Рошиени (Клуж), насеље у округу Клуж у Румунији